
Molekulska formula -{C20H21NO4}- se može odnositi na:
 Nantenin
 Kanadin
 Papaverin